Collin est un prénom masculin, qui est ensuite devenu un patronyme anglais et français.

Étymologie 
Collin est un prénom, variante anglosaxone et française de prénom Colin, dérivé de Nicolas dont il est un hypocoristique, comme Colas.

Localisation en France 
En France et selon les statistiques de l’iNSEE, le patronyme Collin est particulièrement présent tout d’abord à Paris, puis dans 9 départements de Lorraine et de Champagne-Ardenne, et enfin dans 3 départements de Bretagne. Il existe de nombreuses variantes de Nicolas, elles aussi principalement localisées dans l'Est de la France, comme , , , ,  et .

Prénom

Patronyme 

famille
 Famille Collin, une famille bourgeoise française originaire de Lorraine;

personnes
 Albéric Collin (1886-1962), sculpteur animalier belge ;
 Alphonse Collin, homme politique et résistant français ;
 André Collin (1862-1930), peintre belge ;
 André Collin (1898-1975), musicien belge ;
 Aurélien Collin, footballeur français ;
 Bernard Collin (1927-), poète français ;
 Bruno Collin (1956-), historien français, spécialiste des monnaies ;
 Chantal Collin, actrice québécoise ;
 Charles-René Collin (1827-1911), organiste français ;
 Darja Collin (1902-1967), danseuse néerlandaise ;
 David Collin (1968-2020), écrivain et éditeur suisse ;
 Denis Collin, (1952-), philosophe français ;
 Édouard Collin (1987-), acteur français ;
 Erich A. Collin (1899-1961), chanteur germano-américain ;  
 Fabien Collin (1917-2007), réalisateur français ;
 François-Charles Collin (1790-1851), géomètre et homme politique luxembourgeois ;
  ;
 Frank Collin (1944-), néo-nazi américain qui découvrit son origine juive ;
 Frédérique Collin (1944-), actrice, réalisatrice et scénariste canadienne ;
 Heinrich Joseph von Collin (1771-1811), dramaturge autrichien ;
 Henri Collin (1853-1921), chanoine et sénateur de la Moselle ;
 Henri Collin (1888-1979), chanoine et théologien thomiste ;
 Hyacinthe Collin de Vermont (1693-1761), peintre français ;
 Isabelle Collin Dufresne (1935-2014), connue sous le nom Ultra Violet, artiste franco-américaine ;
 Jacques Auguste Simon Collin de Plancy (1794-1881), écrivain français ;
 Jean Christophe Collin, dit Verdière, (1754-1806), général d'empire ;
 Jean Collin (1924-1993), ministre sénégalais d'origine française ;
 Jean-Baptiste Collin de Sussy (1750-1826), ministre des Manufactures et du Commerce de Napoléon Bonaparte ;
 Jean-Baptiste Collin (1750-1826), homme politique français ;
 Jean-Baptiste Henry Collin de Sussy (1776-1837), , fils du précédent, homme politique français ;
 Jean-Florian Collin (1904-1985), architecte, promoteur immobilier et homme politique belge ;
 Jean-François Collin d'Harleville (1755-1806), auteur dramatique français ;
 Édouard Collin (1906-1983), peintre français ;
 Louis-Joseph-Raphaël Collin (1850-1916), peintre français ;
 Lucien Collin (1849-1919), chanteur baryton et compositeur français ;
 Marie Collin, dirigeante du milieu audiovisuel québécois ;
 Maxime Collin (1979-), acteur québécois ;
 Michel Collin (1905-1974), religieux français réduit à l'état laïc qui s'est autoproclamé pape sous le nom de "Clément XV" ;
 Nathalie Collin, femme d'affaires française ;
 Nicolas Collin (1998-), grimpeur belge ;
  ;
 Pierre Collin (1938-), acteur québécois ;
 Pierre Collin (1956-), peintre et graveur sur bois et à l'eau forte ;
 Richard Collin (1626-1698), graveur luxembourgeois ;
 Richard Oliver Collin (1940-), écrivain, professeur des universités et ancien espion américain ;
 Sylvaine Collin (1902-1970), peintre française ;
 Thibaud Collin (1968-), philosophe français ;
 Véronique Lecomte-Collin (1955-), écrivaine et numismate française ;
 Xavier Collin (1974-), footballeur français ;
 Yvon Collin (1944-), homme politique français.

Pseudonyme 

 Gaston Collin (1918-2007), agent secret du SOE, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Toponyme 

 Collin, Dumfries and Galloway en Écosse ;
 Collin, territoire non organisé du Texas aux États-Unis ;
 Collin County, Texas, un comté américain du Texas aux États-Unis ;
 Collin Lake 223, réserve indienne du Nord-Est de l'Alberta, au Canada ;
 Collin's Cave, grotte de Gibraltar dans le territoire britannique d'outre-mer.

Hydronyme 

 .

Divers 
 Collin College, collège désigné Collin County Community College District, un collège communautaire de district desservant la clientèle des comtés de Collin et Rockwall, au Nord et Nord-Est de Dallas, au Texas

Références 

Homonymie d'hydronyme
Prénom anglais
Prénom américain
Patronyme français
Patronyme anglais